Морено има више значења:

 Морено
 Морено, Транскарга де Ганадо (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Морено (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морено (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морено, Естасион Морено (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морено, Сералво Уно (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Морено, Транскарга и Ганадо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Морено (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику